Il doppio del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Nuno Marques che hanno battuto in finale Matt Lucena e Richard Schmidt 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Patricio Arnold (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (Campioni)

 Matt Lucena /  Richard Schmidt (finale)
 Brian Gyetko /  Wade McGuire (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 1994